South Bend Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 South Bend Township (Kansas)
 South Bend Township (Minnesota)
 South Bend Township (Pennsylvania)